Финал Кубка Хорватии по футболу 2001 года — двухматчевый финальный поединок Кубка Хорватии сезона 2001/02, в котором встречались загребское «Динамо» и «Хайдук» из Сплита. Двухматчевое противостояние закончилось со счётом 3:0 в пользу «Динамо». Победитель получил путёвку в предварительный раунд Кубка УЕФА.

Путь к финалу

Первый матч

Ответный матч

Ссылки 
 Официальный сайт 

2001
Матчи ФК «Хайдук» Сплит
Матчи ФК «Динамо» Загреб
Хорватия
Май 2001 года
События 9 мая
Спортивные соревнования в Сплите
События 23 мая
Спортивные соревнования в Загребе
Спорт в Хорватии в 2001 году